lux (símbol: lx) és una unitat de mesura de la il·luminació
 Toponímia:
 Lutz (Alta Garona), Lux en francès, municipi francès de l'Alta Garona
 Lux (Costa d'Or), municipi francès de Costa d'Or
 Lux (Saona i Loira), municipi francès de Saona i Loira
 Biografies:
 Anton Erwin Lux (1847 - 1908), militar austríac
 Éric Lux (s. XX), empresari luxemburguès
 Germán Darío Lux (n. 1982), futbolista argentí
 Altres:
 Lux (revista), revista catalana de fotografia (1916 - 1922)
 Premis LUX (cinema), atorgats pel Parlament Europeu des de 2007
 Premis LUX (fotografia), atorgats per l'Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFP) des de 1993